Die Samsung Open 2003 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Juni 2003 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden die Ordina Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Jonas Björkman, der in diesem Jahr bis ins Halbfinale vorstieß. Dort unterlag er Mardy Fish, der ins Finale einzog und dort gegen Lokalmatador Greg Rusedski in zwei Sätzen verlor. Rudedski gewann nach 1997 bereits seinen zweiten Titel in Nottingham und den 13. seiner Karriere.
Im Doppel konnte Vorjahressieger Mike Bryan seinen Titel verteidigen, aber diesmal trat er an der Seite von Bob Bryan an. Sie gewannen als topgesetzte Paarung im Finale gegen das Duo aus Joshua Eagle und Jared Palmer, die ihr zweites gemeinsames Finale erreichen konnten. Die Bryans gewannen damit ihren zwölften gemeinsamen Titel.

Das Preisgeld betrug 355.000 US-Dollar, die finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 10 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 14 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Nottingham